Kvalspelet till Världsmästerskapet i innebandy för herrar 2012 spelas mellan 31 januari och 11 februari 2012.

Spelsystem
Förutom de fem bästa länderna från A-gruppen vid Innebandy-VM 2010 i Finland ska ytterligare elva länder kvalificera sig till "Världsmästerskapet i Schweiz" som spelas 1-9 december 2012.  Kvalet spelas om fem grupper, där tre avgörs i Europa (en i Polen, en i Slovenien och en i Tyskland), samt en i USA och en i Japan (avgörs i samband med Asia Pacific Championships 2012).

Alla lagen inom samma kvalgrupp möter varandra en gång, vilket ger antingen två, fyra eller fem spelade matcher. Därefter går de två bästa lagen från samtliga fem kvalgrupperna till VM-turneringen i Schweiz, tillsammans med den bästa trean från det europeiska kvalet.

En seger ger två poäng, oavgjort ger 1 poäng och förlust ger noll poäng.

Kvalificerat sig till VM
  Estland
  Japan
  Kanada
  Norge
  Polen
  Ryssland
  Singapore
  Slovakien
  Tyskland
  Ungern
  USA

Grupp 1 Europa
Kvalet spelas i Münster, Tyskland mellan den 1 och 5 februari 2012 där Norge och Tyskland kvalificerade sig för världsmästerskapet.

Tabell
Not: M = Spelade matcher, V = Vinster, O = Oavgjorda matcher, F = Förluster, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, MSK = Målskillnad, P = Poäng
{| style=border-collapse:collapse border=1 cellspacing=0 cellpadding=5
|- align=center bgcolor=#efefef
!width=165|Lag
!width=20|M
!width=20|V
!width=20|O
!width=20|F
!width=20|GM
!width=20|IM
!width=20|MSK
!width=20|P
|- align=center style="background:#ccffcc;"
|style="text-align:left;"| Norge
| 5 || 5 || 0 || 0 || 82 || 11 || +71 || 10
|- align=center style="background:#ccffcc;"
|style="text-align:left;"| Tyskland
| 5 || 4 || 0 || 1 || 53 || 14 || +39 || 8
|- align=center style="background:#ffcccc;"
|style="text-align:left;"| Danmark
| 5 || 3 || 0 || 2 || 31 || 32 || -1 || 6
|- align=center style="background:#ffcccc;"
|style="text-align:left;"| Spanien
| 5 || 1 || 0 || 4 || 13 || 41 || -28 || 2
|- align=center style="background:#ffcccc;"
|style="text-align:left;"| Belgien
| 5 || 1 || 0 || 4 || 11 || 44 || -33 || 2
|- align=center style="background:#ffcccc;"
|style="text-align:left;"| Frankrike
| 5 || 1 || 0 || 4 || 10 || 58 || -48 || 2
|}

Resultat

Grupp 2 Europa
Kvalet spelades i Podčetrtek, Slovenien mellan den 31 januari och 4 februari 2012 där Estland och Slovakien kvalificerade sig för världsmästerskapet.

Tabell
Not: M = Spelade matcher, V = Vinster, O = Oavgjorda matcher, F = Förluster, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, MSK = Målskillnad, P = Poäng
{| style=border-collapse:collapse border=1 cellspacing=0 cellpadding=5
|- align=center bgcolor=#efefef
!width=165|Lag
!width=20|M
!width=20|V
!width=20|O
!width=20|F
!width=20|GM
!width=20|IM
!width=20|MSK
!width=20|P
|- align=center style="background:#ccffcc;"
|style="text-align:left;"| Estland
| 5 || 5 || 0 || 0 || 54 || 10 || +44 || 10
|- align=center style="background:#ccffcc;"
|style="text-align:left;"| Slovakien
| 5 || 4 || 0 || 1 || 33 || 17 || +16 || 8
|- align=center style="background:#ffcccc;"
|style="text-align:left;"| Serbien
| 5 || 3 || 0 || 2 || 27 || 27 || ±0 || 6
|- align=center style="background:#ffcccc;"
|style="text-align:left;"| Slovenien
| 5 || 1 || 1 || 3 || 24 || 34 || -10 || 3
|- align=center style="background:#ffcccc;"
|style="text-align:left;"| Italien
| 5 || 1 || 1 || 3 || 16 || 28 || -12 || 3
|- align=center style="background:#ffcccc;"
|style="text-align:left;"| Nederländerna
| 5 || 0 || 0 || 5 || 14 || 52 || -38 || 0
|}

Resultat

Grupp 3 Europa
Kvalet spelades i Zbąszyń, Polen mellan den 1 och 5 februari 2012 där Ryssland och Polen kvalificerade sig för världsmästerskapet samt även Ungern som blev bästa Europatrea.

Tabell
Not: M = Spelade matcher, V = Vinster, O = Oavgjorda matcher, F = Förluster, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, MSK = Målskillnad, P = Poäng
{| style=border-collapse:collapse border=1 cellspacing=0 cellpadding=5
|- align=center bgcolor=#efefef
!width=165|Lag
!width=20|M
!width=20|V
!width=20|O
!width=20|F
!width=20|GM
!width=20|IM
!width=20|MSK
!width=20|P
|- align=center style="background:#ccffcc;"
|style="text-align:left;"| Ryssland
| 4 || 3 || 1 || 0 || 48 || 10 || +38 || 7
|- align=center style="background:#ccffcc;"
|style="text-align:left;"| Polen
| 4 || 2 || 2 || 0 || 41 || 13 || +28 || 6
|- align=center bgcolor="#FFECCE"
|style="text-align:left;"| Ungern
| 4 || 2 || 1 || 1 || 47 || 18 || +29 || 5
|- align=center style="background:#ffcccc;"
|style="text-align:left;"| Österrike
| 4 || 1 || 0 || 3 || 17 || 24 || -7 || 2
|- align=center style="background:#ffcccc;"
|style="text-align:left;"| Storbritannien
| 4 || 0 || 0 || 4 || 1 || 89 || -88 || 0
|}

Resultat

Grupp 4 Nordamerika
Kvalet spelades i Los Angeles, USA den 2-3 februari 2011

Den 17 januari 2012 meddelade Brasilien att de inte kommer att delta i kvalspelet på grund av ekonomiska problem. Detta gjorde att både Canada och USA blev kvalificerade för Innebandy-VM, men man genomförde ändå kvalspelet .

Tabell
Not: M = Spelade matcher, V = Vinster, O = Oavgjorda matcher, F = Förluster, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, MSK = Målskillnad, P = Poäng
{| style=border-collapse:collapse border=1 cellspacing=0 cellpadding=5
|- align=center bgcolor=#efefef
!width=165|Lag
!width=20|M
!width=20|V
!width=20|O
!width=20|F
!width=20|GM
!width=20|IM
!width=20|MSK
!width=20|P
|- align=center style="background:#ccffcc;"
|style="text-align:left;"| USA
| 2 || 2 || 0 || 0 || 15 || 11 || +4 || 4
|- align=center style="background:#ccffcc;"
|style="text-align:left;"| Kanada
| 2 || 0 || 0 || 2 || 11 || 15 || -4 || 0
|- align=center style="background:#ffcccc;"
|style="text-align:left;"| Brasilien  || colspan="8"| 
|}

Resultat

Grupp 5 Asien/Oceanien
Kvalet spelades i Hanno, Japan mellan den 8 och 11 februari 2012 där Singapore och Japan kvalificerade sig för världsmästerskapet.

Tabell
Not: M = Spelade matcher, V = Vinster, O = Oavgjorda matcher, F = Förluster, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, MSK = Målskillnad, P = Poäng
{| style=border-collapse:collapse border=1 cellspacing=0 cellpadding=5
|- align=center bgcolor=#efefef
!width=165|Lag
!width=20|M
!width=20|V
!width=20|O
!width=20|F
!width=20|GM
!width=20|IM
!width=20|MSK
!width=20|P
|- align=center style="background:#ccffcc;"
|style="text-align:left;"| Singapore
| 3 || 2 || 0 || 1 || 13 || 10 || +3 || 4
|- align=center style="background:#ccffcc;"
|style="text-align:left;"| Japan
| 3 || 2 || 0 || 1 || 12 || 9 || +3 || 4
|- align=center style="background:#ffcccc;"
|style="text-align:left;"| Sydkorea
| 3 || 1 || 0 || 2 || 11 || 10 || +1 || 2
|- align=center style="background:#ffcccc;"
|style="text-align:left;"| Australien
| 3 || 1 || 0 || 2 || 8 || 15 || -7 || 2
|}

Resultat

Referenser

Externa länkar
VM-kval Europagrupp 1
VM-kval Europagrupp 2
VM-kval Europagrupp 3
VM-kval Amerika
VM-kval Asien & Oceanien

Innebandysäsongen 2011/2012
Världsmästerskapet i innebandy för herrar
2012 i Japan
Innebandy i Japan
2012 i Polen
Innebandy i Polen
2012 i Slovenien
Innebandy i Slovenien
2012 i Tyskland
Innebandy i Tyskland
2012 i USA
Innebandy i USA